De Open Franse Tenniskampioenschappen in 1973 bij de mannen werden voor de 72e keer gehouden. De Roemeen Ilie Năstase won het toernooi door in de finale de Joegoslaaf Nikola Pilić met 6-3, 6-3 en 6-0 te verslaan.

Algemeen

Geplaatste spelers 
De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler bereikte.

  Stan Smith (vierde ronde)
  Ilie Năstase (winnaar)
 n/a 
  Arthur Ashe (vierde ronde)
  Manuel Orantes (tweede ronde)
  John Newcombe (eerste ronde)
  Andrés Gimeno (tweede ronde)
  Adriano Panatta (halve finale)

  Cliff Richey (eerste ronde)
  Roger Taylor (kwartfinale)
  Patrick Proisy (eerste ronde)
  Jimmy Connors (eerste ronde)
  Mark Cox (tweede ronde)
  Jan Kodeš (kwartfinale)
  François Jauffret (vierde ronde)
  Tom Okker (kwartfinale)

Toernooischema 
De toernooiopzet was anders dan gebruikelijk bij een grandslamtoernooi. In de eerste twee ronden werd om twee gewonnen sets gespeeld en vervolgens om drie gewonnen sets.

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Tennis in 1973
Roland Garros